Мак () — кельтський префікс, що означає «син». Часто зустрічається в ірландських та шотландських прізвищах.

 Ботаніка
 Мак — рослина родини макових
 Мак дикий
 Опійний мак

 Символ
 Мак — міжнародний символ пам'яті.

 Географічні об'єкти
 Мак — острів в Таїланді, провінція Пхаттхалунг
 Мак — острів в Таїланді, провінція Трат
 Красний Мак

 Персоналії
 Мак Ольга Нилівна

Організації 

 Міждержавний авіаційний комітет

Див. також 
 Mac OS
 Macintosh